Balya (district), een Turks district in de provincie Balıkesir
 Balya (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Balya